Fraser Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fraser Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Fraserön, Queensland,

Kanada 

 Fraser Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar